Andrakner (Leptopus) är ett släkte av emblikaväxter som beskrevs av Joseph Decaisne. Enligt Catalogue of Life ingår Andrakner i familjen emblikaväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen emblikaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Emblikaväxter